Turn It Up – album grupy Afro-dite
 Turn It Up – album Pixie Lott
 „Turn It Up” – singel Paris Hilton
 „Turn It Up” – singel Seana Paula
 „Turn It Up” – singel Armina van Buurena